Linothele är ett släkte av spindlar. Linothele ingår i familjen Dipluridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Linothele

en:List of Dipluridae species#Linothele